Havlíčková ist der Familienname folgender Personen:

 Barbora Havlíčková (* 2000), tschechische Skilangläuferin
 Iveta Havlíčková, tschechische rhythmische Sportgymnastin
 Lucie Havlíčková (* 2005), tschechische Tennisspielerin
 Veronika Havlíčková, tschechische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Havlicek